Васкез има више значења:

 Васкез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Васкез, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Васкез (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Васкез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Васкез, Хуан Мануел Васкез, Торно (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Васкез (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику